Марто () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя
 Марто () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер